Die UK Championship 1982 waren ein Snookerturnier, das vom 20. November bis 4. Dezember 1981 in Preston ausgetragen wurde. Das Finale gewann Terry Griffiths mit 16:15 gegen Alex Higgins.

Preisgeld 
 Sieger: 11.000 £
 Finalist: 6000 £
 Halbfinalist: 3000 £
 Viertelfinalist: 2000 £
 Achtelfinalist: 1000 £
 Letzte 32: 500 £

Insgesamt: 47.000 £

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

1982
Snookerveranstaltung 1982
Billardturnier in Preston